«Россия, большевизм и Версальская мирная конференция» () — монография американского историка Джона М. Томпсона (1926—2017) о влиянии событий, происходивших в России, на деятельность Парижской мирной конференции 1919—1920 годов. Работа была впервые опубликована издательством Принстонского университета в 1966 году.

Характеристика 
Монография «Россия, большевизм и Версальская мирная конференция» американского историка Д. М. Томпсона в свете Версальского мирного договора 1919 года, завершившего Первую мировую войну, является первым основательным и глубоким опытом, рассматривающим такую сложную проблему, как «русский вопрос», без которого изучение той конференции является не полным. Исследование о России, большевизме и Версальском мире, изложенные в данной книге, явилось важным вкладом как в русскую науку, так и в историю западной дипломатии. Ввиду того, что англо-американская историография до сих пор уделяет этому вопросу не достаточно много внимания, монография и до нынешнего времени является редким исключением.

Издания и переводы

Примечания

Литература 
 
 
 

Рецензии

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Книги 1966 года
Книги 2015 года
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература
Гражданская война в России
Парижская мирная конференция
Версальский мирный договор